Sant Silvestre o Silvestre I (270-335), Papa romà i sant 
 Sant Silvestre de Valleta
 Sant Silvestre d'Òlt, municipi francès al departament d'Òlt i Garona i a la regió de l'Aquitània
 Cursa de Sant Silvestre. Cursa urbana que es fa cada 31 de desembre a diferents indrets del món
 Puig de Sant Silvestre, muntanya entre els municipis de Garriguella i Llançà a la comarca de l'Alt Empordà
 Serrat de Sant Silvestre, serra al municipi de Vallirana a la comarca del Baix Llobregat